Обезличенный металлический счёт (ОМС) — счёт, открываемый в банке для учёта движения металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.) и осуществления операций по их привлечению и размещению.

Счёт обычно ведётся в одном драгоценном металле — чаще всего, золоте, серебре, платине или палладии.

История 
С момента своего появления, банки работали с различными материальными ценностями: деньгами, драгоценными металлами и ценными бумагами. Основную часть их деятельности составляли различные сделки с этими ценностями. Вместо передачи ценностей клиентам делались записи по счетам, в которых говорилось, что при необходимости такая передача будет произведена. Так происходила дематериализация финансовых активов и возникли безналичные деньги, а затем и «безналичное золото», числящееся на обезличенных металлических счетах. К началу XXI века такие счета стали обретать большую популярность во всём мире.

Российское законодательство уделяет обезличенным металлическим счетам мало внимания. Понятие «металлический счёт» отсутствует в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и иных законодательных актах. Законодательное регулирование металлических счетов осуществляется только на подзаконном уровне. Единственным в стране нормативным актом, регулирующим правовой режим обезличенных металлических счетов, является Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.11.1996 г. № 50 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами».

Операции 
 Открытие или пополнение — покупка металла по установленному курсу с зачислением металла на счёт.
 Частичное или полное обналичивание — списание металла со счёта и его продажа по установленному курсу.
 Выдача металла в виде слитков соответствующей пробы (услуга предоставляется не всеми банками).
 Переводы по металлическим счетам. В России развиты только внутрибанковские переводы. За рубежом существует развитая система межбанковских корреспондентских отношений.

Преимущества 
 Отсутствие НДС при покупке драгоценных металлов в обезличенном виде.
 При открытии счета на срок более 3 лет, доход от продажи драгоценного металла не облагается налогом на доходы физических лиц (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
 Стоимость обезличенного драгоценного металла не включает в себя издержки, связанные с изготовлением слитков, их хранением и транспортировкой.
 Учёт металла ведётся банком, соответственно банк несёт риски, связанные с возможной утратой.
 В условиях относительной стабильности обналичить металлический счёт намного проще, чем продать слитки, — нет необходимости проверять подлинность, целостность и массу слитков.

Недостатки 
 Обычно в банках проценты на остаток драгоценного металла на ОМС не начисляются.
 Хранение денежных средств на ОМС не попадает под действие закона о страховании вкладов физических лиц, соответственно на них не распространяются гарантии системы страхования вкладов (то есть если банк закроется, часть денег вернет Агентство по страхованию вкладов, а средства с металлического счета пропадут).
 При продаже металла необходимо подать декларацию о доходах и заплатить подоходный налог с прибыли, если обезличенный металл находился в собственности менее 3 лет (13 % для резидентов). В этом случае можно воспользоваться имущественным вычетом в размере до 250 000 рублей.

Сроки функционирования 
 До востребования — когда срок хранения драгметалла по договору не ограничен.
 Срочный — когда по договору установлен конкретный срок возврата сбережений. Такой срок оговаривается при открытии вкладов в драгметаллах, в соответствии с условиями конкретного вида депозитного вклада.

Доходность 
 Металлические счета без начисления процентных доходов. Доход владельцев ОМС формируется только за счёт роста стоимости драгоценных металлов на мировых рынках, если таковые будут.
 Металлические счета с начислением процентных доходов. Процентные доходы начисляются только в том случае, если металлический счёт оформляется как депозитный вклад в драгоценных металлах с конкретным сроком хранения. Общий доход владельцев депозитных вкладов формируются за счёт процентов, начисляемых в драгметаллах (граммах), и прироста стоимости драгоценных металлов на мировых рынках за этот период.

Обезличенный металлический счёт — удобное средство вложений в драгметаллы. С другой стороны, в случае, если банк прекратит обслуживание клиентов, действия с металлическим счётом произвести будет невозможно, в то время как металл в виде слитков всегда доступен владельцу.

Обезличенный металлический счёт не участвует в системе банковского страхования.

Примечания

См. также 
 Инвестиции

Ссылки 
 Калькулятор расчёта доходности обезличенных металлических счетов на сайте банка ВТБ24 
 Калькулятор доходности по ОМС (Сбербанк)
 Инвестиции в обезличенные металлические счета. Видео. 
 Налогообложение обезличенных металлических счетов 

Банковские счета и вклады